Лукас се може односити на:
Особе:
 Аца Лукас, српски турбо-фолк певач
 Лукас Јоркас, грчки певач
 Лукас Леива, бразилски репрезентативац
 Лукас Маврокефалидис, грчки кошаркаш
 Лукас Пападимос, грчки политичар
 Лукас Подолски, немачки репрезентативац
 Лукас Васкез, је шпански фудбалер, који тренутно игра за Реал Мадрид
 Лукас Скот, измишљени лик из серије „Три Хил“

 Џорџ Лукас, амерички филмски режисер, сценариста и продуцент
 Жоао Нуно Лукас, португалски фудбалер
 Роберт Лукас, амерички економиста

 Лукас (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Лукас (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Лукас (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Лукас (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Лукас (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Лукас (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо